Hoboken ist ein an der Schelde gelegener Stadtteil im Süden von Antwerpen. Es war bis 1983 eine selbstständige Gemeinde und im 16. Jahrhundert auch Namensgeber einer Siedlungsgründung am Hudson durch die Niederländer gegenüber dem heutigen New York.

Daten 
Hoboken ist 1067 ha groß und zählt 39.493 Einwohner (Stand: 2019).

Einwohnerentwicklung

Persönlichkeiten 
 Alice Toen (* 1924), Schauspielerin und Kinderbuchautorin
 Louis De Vos (1929–1964), belgisch-kanadischer Radsportler

Weblinks 
 Website des Stadtteils

Antwerpen
Ehemalige Gemeinde in der Provinz Antwerpen
Ortsteil in Belgien
Gemeindeauflösung 1983
Ort an der Schelde